Александр Иванович Гераськин  (умер в ноябре 2014) — советский и российский звукорежиссёр, принимал участие в звуковом оформлении Мамаева кургана в Волгограде — «озвучивал» мемориальный комплекс.

Биография 

Проживал в городе Волгограде.

Под руководством режиссёра Виктора Кадиевича Магатаева исполнял работы по «озвучиванию» Мамаева кургана. Творческую группу, в которой был и Юрий Борисович Левитан, непосредственно возглавлял всемирно известный скульптор Евгений Викторович Вучетич. Работы над озвучиванием Мамаева кургана длились около трёх лет.

Гераськин А. И. был рекомендован Вучетичу Е. В. председателем Волгоградского областного комитета по радиовещанию и телевидению Всеволодом Петровичем Ершовым.

Кроме звукового оформления Мамаева кургана, А. И. Гераськин был звукорежиссёром двух серий документального фильма «Страницы Сталинградской битвы».

На Волгоградской телестудии работал также и на съёмках для детей.

Фильмография 
 1967 год — «Страницы Сталинградской битвы» — семисерийный документальный фильм.
 1986 год — «Ценная бандероль» — мультфильм.

Семья

Ссылки 
 Страницы Сталинградской битвы. 1. На степных рубежах.
 Страницы Сталинградской битвы. 2. 23 августа.
 Страницы Сталинградской битвы. 3. Дни и ночи. 
 Страницы Сталинградской битвы. 4. Операция «Уран». 
 Страницы Сталинградской битвы. 5. Разгром Манштейна. 
 Страницы Сталинградской битвы. 6. Кольцо сжимается.
 Страницы Сталинградской битвы. 7. Победа.

Примечания 

Персоналии:Волгоградская область
Звукорежиссёры XX века
Звукорежиссёры СССР
Звукорежиссёры России
Средства массовой информации Волгограда